Macareu (escriptor) (s. III aC), escriptor grec.
 Macareu (fill d'Èol), heroi de la mitologia grega.
 Macareu (company d'Ulisses)